Einmal Himmel und zurück ist der Titel der Filme
 Einmal Himmel und zurück (1991), französische Komödie von Pierre Aknine
 Einmal Himmel und zurück (2001), US-amerikanische Komödie der Weitz-Brüder